Boxberger est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Brad Boxberger (1988-), joueur américain de baseball ;
  (1993-), rameur américain ;
  (1679-1765), pharmacien allemand ;
  (1950-), nageur allemand ;
 Jacky Boxberger (1949-2001), athlète français spécialiste des courses de fond ;
 Ophélie Claude-Boxberger (1988-), fille de Jacky Boxberger, athlète française.
  (1836-1890), chercheur littéraire allemand ;
  (1957-), joueur américain de baseball ;
  (1539-1596), fonctionnaire allemand de justice, huissier et juge du comté de Henneberg.

Patronyme germanique